Hochschild är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Hochschild (född 1942), amerikansk författare och journalist
 Arlie Russell Hochschild (född 1940), amerikansk sociolog
 Carl Hochschild (1785–1857), svensk friherre och diplomat
 Carl Fredrik Hochschild (1831–1898), svensk friherre och diplomat
 Gerhard Hochschild (1915–2010), amerikansk matematiker
 Rutger Fredrik Hochschild (1752–1806), svensk ämbetsman och memoarförfattare

Se även
 Hochschild (ätt 391) – en svensk ätt
 Hochschild (ätt 2266) – en svensk ätt

Tyska efternamn